Luigi Carbonari – politico (1880-1971)
Luigi Carbonari – imprenditore (1890-1957)